Ljestvice i sastavi skupina hrvatske košarkaške B-1 lige za sezonu 1994./95., koja je predstavljala treći stupanj hrvatske košarkaške lige za muškarce.

Centar

Plava skupina 

 Izvori:  
 30 godina KK "Novska"

Zapad 

 Izvori:  
 kkrovinj.hr, B-1 liga Zapad 1994./95.  
 kkrovinj.hr, Povijest kluba - godina 1994/95

Unutarnje poveznice  
 B-1 Hrvatska košarkaška liga 
 A-1 liga 1994./95. 
 A-2 liga 1994./95.
 Kup Hrvatske 1994./95.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

1994-95
m-3-B-1